Holmasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmasjö, sjö i Uppvidinge kommun,  (14,2 ha)
Holmasjön (Alseda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (21,7 ha)
Holmasjön (Herråkra socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun och Växjö kommun,  (43,1 ha)
Holmasjön (Lemnhults socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (25,1 ha)
Holmasjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun och Växjö kommun,  (90,4 ha)
Holmasjön (Vislanda socken, Småland), sjö i Alvesta kommun och Ljungby kommun,  (11,7 ha)
Holmasjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (11,7 ha)
Holmasjön, Östergötland, sjö i Motala kommun,  (18,8 ha)
Holmasjön, Lappland, sjö i Gällivare kommun,

Se även
Holmesjön
Holmsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn